Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 6–4, 6–1, 4–6, 6–1.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (finale)
 Emilio Sánchez (campione)
 Karel Nováček (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Ulf Stenlund (primo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Horst Skoff (terzo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)

 Milan Šrejber (primo turno)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Marián Vajda (primo turno)
 Sergio Casal (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Paolo Canè (primo turno)
 Andreas Maurer (terzo turno)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1987